Seznam korpusov z zaporedno številko 59.

Seznam 
 Pehotni
 59. strelski korpus (ZSSR)
 59. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi